Palazzo Centurione Cambiaso – palazzo di Genova, situato in piazza Fossatello 3
 Palazzo Pallavicini-Cambiaso – palazzo di Genova, situato in via Garibaldi 1
 Palazzo Ferrero-Colonna-Cambiaso – palazzo di Savona